Василий Иванович Пудин (1901 — 1974) — советский разведчик, специалист по добыванию международных шифров, полковник.

Биография 
Трудовую деятельность начал в пятнадцать лет батраком. В 1919 поступил добровольцем в РККА, участник Гражданской войны, член РКП(б) с 1921. Вскоре после вступления в раяды коммунистической партии Московским горкомом направлен в городскую ЧК. Вместе с другим известным чекистом Г. С. Сыроежкиным участвовал в операции «Синдикат-2», выступая в роли «боевика» легендированной чекистами подпольной антисоветской организации «Либеральные демократы». В 1923 А. Х. Артузов отправил его в Харбин под личностью В. И. Шилова, чтобы наладить работу против белогвардейцев и их японских кураторов. 

В 1930–1931 учился на общеобразовательных курсах при ОГПУ, в 1932 по линии внешней разведки был направлен в Монголию в составе группы советников. Принимал непосредственное участие в разгроме инспирированного японцами ламского мятежа. В 1934 вернулся в СССР, работал в центральном аппарате НКВД. В 1936 направляется в качестве заместителя резидента в Болгарию. В 1938–1941 заместитель, затем начальник отделения центрального аппарата внешней разведки. Окончил вечернее отделение Института марксизма-ленинизма при МГК ВКП(б).

В Великую Отечественную войну во главе разведывательно-диверсионной группы выполнял задания в тылу врага. Участник обороны Могилёва, был ранен — оторвало левую стопу, собрал группу и действовал совместно с партизанским отрядом О. М. Касаева, после чего был доставлен на хирургическую операцию в столицу. С 1943 до 1950 работал в центральном аппарате государственной безопасности, при этом с 1946 до 1947 являлся заместителем начальника представительства ПГУ МГБ во Львове. Являлся инспектором МГБ СССР при министерстве госбезопасности Народной Республики Болгарии. В 1952 вышел в отставку по состоянию здоровья и написал ряд книг о подвигах разведчиков.

Звания 
 с 11 декабря 1935 — старший лейтенант государственной безопасности;
 c 14 марта 1940 — капитан государственной безопасности;
 с 11 февраля 1943 — подполковник государственной безопасности;
 на 3 ноября 1943 — полковник государственной безопасности.

Награды 
Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны и многими медалями, а также нагрудным знаком «Почётный сотрудник государственной безопасности».

Литература 
 Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности, 1941-1954: Справочник. М.: Звенья, 2010. ISBN 5-7870-0109-9.
 Антонов В. С. Служба внешней разведки. История, люди, факты. Кучково поле, 2015. ISBN 978-5-9950-0545-2.
 Ленчевский Ю. С. Артур Артузов — отец советской контрразведки. Алгоритм, 2017. ISBN 978-5-906914-84-2.
 Север А. Павел Судоплатов. Волкодав Сталина. Алгоритм, 2017. ISBN 978-5-906995-17-9.

Примечания

Ссылки 
 Служба внешней разведки Российской Федерации

Члены КПСС